Ян Ханло, собственно Йоханнес Бернардус Мария Рафаэль Ханло  (, 29 мая 1912, Бандунг, тогда Голландская Ост-Индия – 16 июня 1969, Маастрихт) – голландский писатель.

Биография 
Сын председателя городского совета Бандунга. С 1927 жил в Голландии. С 1942 изучал психологию в Амстердамском университете. В 1947 в связи с обострением психоза содержался в психиатрической клинике. Отличался склонностью к гомосексуализму и педофилии. При этом был истовым католиком.

Прижизненные издания 

 Het vreemde land (1951)
 Oote (1952)
 Maar en toch (1957, эссе)
 Verzamelde Gedichten (1958)
 In een gewoon rijtuig (1966)
 Moelmer (1967)

Посмертные издания 
 Verzamelde gedichten (1970)
 Go to the Mosk (1971)
 Zonder geluk valt niemand van het dak (1972)
 Mijn benul (1974)
 Brieven 1931 - 1962 (1989)
 Brieven 1963 - 1969 (1989)
 Tjielp tjielp (2009)
 Verzameld proza (2012)

Признание 
C 1999 в Нидерландах вручается премия Яна Ханло за  эссеистику ().

Литература 
 Renders H. Zo meen ik dat ook jij bent: biografie van Jan Hanlo. Amsterdam: De Bezige Bij. 2007. 671 p., [24] p.pl. (биография)

Ссылки 
 В Дигитальной библиотеке нидерландской литературы
 Стихотворение Яна Ханло на стене дома в Софии

Примечания 

Писатели Нидерландов
Поэты Нидерландов
Литераторы, известные под псевдонимами